Ludvig av Sverige kan syfta på:

Ludvig Karlsson Vasa (1583–1583), prins som son till kung Karl IX
Louis av Vasa (1832–1832), tronpretendent (potentiell) som son till prins Gustav Gustavsson av Wasa och den sista manliga arvtagaren av sin ätt